Schaereria är ett släkte av lavar. Enligt Catalogue of Life ingår Schaereria i familjen Schaereriaceae, ordningen Agyriales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Schaereriaceae, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Schaereria